

Pessoas
Andrew Stockdale

Localidades
Stockdale (Pensilvânia)
Stockdale (Texas)

Desambiguação